Il singolare del DFS Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Meredith McGrath era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nathalie Tauziat ha battuto in finale 2–6, 6–2, 6–2  Yayuk Basuki.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1997